Понятието може да се отнася за:

 Финикс (Аризона), град в щата Аризона, САЩ
 Финикс (Орегон), град в щата Орегон, САЩ
 Финикс (градска писта), писта във Финикс
 Дейв Фаръл (известен като „Финикс“), американски музикант (Линкин парк)
 Финикс (космически апарат), космически апарат, изпратен на Марс